«Священная гора» () — кинофильм 1973 года режиссёра Алехандро Ходоровски, сюрреалистическая фантастика с элементами психоделики.

Сюжет 
Главный герой, Христос, просыпается на окраине неизвестного города. Христос символизирует карту Таро — Дурак (или Шут) — персонаж, который символизирует постоянный поиск нового опыта. Он оказывается в совершенно новом и незнакомом мире и исследует его, совершает череду познаний и духовных исканий, изначально знакомясь с новым другом — безруким и безногим карликом. Он вспрыгивает ему на спину, и Дурак несёт его с собой в город.

В городе собраны все пороки XX века, тоталитаризм, преклонения людей и их покорность; солдаты маршируют в противогазах с тушами ягнят на крестах, из ран людей вылетают птицы, показывают театрализованное представление, где жабы в образах крестоносцев и монахов под нацистские марши завоёвывают Южную Америку с ящерицами в виде индейцев, и многое другое подобного рода; а туристы спокойно фотографируют это из автобуса, и штампуемые на продажу этим туристам статуэтки Христа с ёмкой вывеской «Иисус на продажу». Христа спасают римские легионеры и фарисей и делают с него слепок, штампуя новые копии распятий по его подобию.

Разочаровавшись в христианстве, Дурак съедает лицо своего слепка-распятия и отправляет фигуру на воздушных шариках в полёт. Продолжая духовные искания, Христос оказывается на загадочной башне, где неудачно пытается убить Алхимика, который, однако, оказывается гуру и знакомит Дурака с такими же ворами, как и он сам — с семерыми сильными мира сего, и символизирующих 7 планет Солнечной Системы — чтобы они вместе совершили восхождение к некоей Святой горе, на которой несколько тысячелетий живут 9 мудрецов, чтобы свергнуть их и познать секрет бессмертия. Жизнь и сфера деятельности каждого персонажа показывает негативные стороны общества, обличает людские пороки и все худшие тенденции человеческой цивилизации, порой доходя до сатиры и гротеска. Обряд очищения начинается с сжигании собственных статуй и сжигания всех личных денег, затем после долгих медитаций и работы над собой под руководством Алхимика они начинают свой путь на Святую гору.

Фильм отличает обилие сюрреалистично-психоделических образов, аллюзий, антиутопичность.

В ролях 
 Алехандро Ходоровски
 Горацио Салинас
 Рамона Сандерс
 Хуан Феррара

Технические характеристики 
Фильм цветной, звук моно, снят на киноплёнку 35 мм, соотношение сторон равно 2,35:1.

Создание фильма 
Фильм был создан на деньги Джона Леннона, который выделил  долларов (впоследствии урезано до  долларов) на съёмки, вдохновившись предыдущей работой режиссёра — фильмом «Крот».

Во время съёмочного процесса Ходоровски заставлял актёров спать по 4 часа в сутки и заниматься медитацией. Также все актёры во время съёмок употребляли ЛСД и галлюциногенные грибы.

Из-за разногласия с продюсером Алленом Клейном фильм долгое время был запрещён к показу.

Примечания

Ссылки 
 Владимир Гордеев: Ошибка Ходора

Фильмы на английском языке
Фильмы на испанском языке
Фильмы Алехандро Ходоровски
Фильмы США 1973 года
Авангардные фильмы
Сюрреалистические фильмы
Фильмы-драмы Мексики
Фильмы-драмы США
Фильмы ЛГБТ-тематики Мексики
Фильмы ЛГБТ-тематики США
Фильмы на лесбийскую тематику
Фильмы о наркотиках
Фильмы о религии
Фильмы Мексики 1973 года
Критика христианства